Никола́й Мамо́нов:
 Мамонов, Николай Васильевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Мамонов, Николай Евграфович (1829—1888) — русский врач, основатель Московского общества русских врачей.